

Населені пункти та їхні частини
 Міркув — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Міркув — село в гміні Верушув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Міркув — частина села Лискорня в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Міркув — частина села Стефанув у гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства

Примітки